Mesta bezeichnet:
 Nestos, einen Fluss in Bulgarien und Griechenland
 den Ehrenwerten Rat der Mesta, die mittelalterliche Vereinigung der Schafzüchter in Kastilien
 einen norwegischen Staatsbetrieb für Straßenbau, siehe Mesta (Unternehmen)

Mesta ist der Familienname folgender Personen:
 Néstor Mesta Chayres (1908–1971), mexikanischer Sänger
 Perle Mesta (1889–1975), Botschafterin der USA in Luxemburg

MESTA ist die Abkürzung für:
 Mehrländer-Staatsanwaltschafts-Automation

MESTA